Dolenja Brezovica (Brezovica), een plaats in de Sloveense gemeente Brezovica
 Dolenja Brezovica (Šentjernej), een plaats in de Sloveense gemeente Šentjernej